Pleasure and Pain (álbum de Theatres des Vampires)
Pleasure and Pain (álbum do Ben Harper)

Desambiguação